Grand canal (tuinarchitectuur), een statige waterpartij die onderdeel vormt van een Franse Baroktuin
Grand Canal (Versailles), het grand canal in de kasteeltuin van Versailles
Grand Canal (Ierland), zie Shannon (rivier)
Grand Canal du Nord, een door Napoleon Bonaparte gedeeltelijk aangelegd kanaal tussen de Schelde, de Maas en de Rijn
Grand Canal d'Alsace

zie ook 
 Canal Grande, doorverwijspagina
 Grote Kanaal, doorverwijspagina
 Eriekanaal